Wahrschauer bezeichnet

 in der Binnenschifffahrt eine Person oder ein Signal, das Schiffe warnt, siehe Liste seemännischer Fachwörter (N bis Z) #W bzw. für die Bedienung der Wahrschau zuständig ist
 Wahrschauer (Zeitschrift), ein Independent- und Kultur-Magazin